Eva Bonnier ist der Name folgender Personen: 

* Eva Bonnier (Künstlerin) (1857–1909), schwedische Künstlerin
 Eva Bonnier (Verlegerin) (* 1945), schwedische Verlegerin